Helpdesk; een locatie of persoon waar men terechtkan voor vragen, storingen of advies over een bepaald product
Servicedesk; een centrale afdeling in een ICT- of facilitaire organisatie

Zie ook
Supporter; iemand die een sportclub of sporter ondersteunt
Voorprogramma of supportact; een optreden voor het hoofdoptreden en meestal bedoeld om het publiek op te warmen